

События 
 Начало года — Ираклий возвращает в Иерусалим захваченные персами христианские реликвии, в том числе Животворящий Крест.
 630 — правительница (царица цариц) Эраншахра (древнее название Ирана) и Анерана Борандохт из династии Сасанидов. Дочь шаханшаха Хосрова II. Пришла к власти, отравив Фаррухан Шахрвараза, персидского полководца шаханшаха Хосрова II Парвиза, правившего после смерти шаханшаха.
 630—631 — правительница Персии Азармедохт из династии Сасанидов, дочь Хосрова II Первиза, наряду с Борандохт, одна из двух женщин-правительниц в истории Сасанидского Ирана.
 Соглашение между Мухаммедом и Абу Суфьяном. Мекканцы признают Мухаммеда пророком и принимают ислам. Конец года — Значительная часть Аравии и Йемен признают власть Мухаммеда.
 Китайская армия оккупировала Восточно-тюркский каганат.

Русь
 Хазары изгнаны из Закавказья.

Родились 
 Констант II

Скончались 
 Фаррухан Шахрвараз

См. также

Примечания